Beatrixpark (Amsterdam)
 Beatrixpark (Ede)
 Beatrixpark (Utrecht), aan de noordzijde van de Utrechtse woonwijk Lunetten
 Beatrixpark (Venlo)
 Koningin Beatrixpark (Almere)